Сан Мартин Тотолтепек има више значења:

 Општина Сан Мартин Тотолтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мартин Тотолтепек (Сан Мартин Тотолтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику